Persistenza – caratteristica dei dati di sopravvivere all'esecuzione del programma che li ha creati
 Persistenza della visione 
 Persistenza di un numero
 Persistenza di lattasi